() — книга письменника і журналісста Ральфа Енджелла, видана 1910 року, у якій він викривав міф про економічне процвітання у результаті війни. Була перекладена на 25 мов.
 «Велика ілюзія» () — французький фільм 1937 року, поставлений режисером Жаном Ренуаром.